Die WFLV-Futsal-Liga 2007/08 war die dritte Saison der WFLV-Futsal-Liga, der höchsten Futsalspielklasse der Männer in Nordrhein-Westfalen. Meister wurde der UFC Münster, der sich ebenso wie der Vizemeister FC Montenegro Wuppertal für den DFB-Futsal-Cup 2008 qualifizierte. Es gab keinen Auf- und Abstieg.

Tabelle

Weblinks 

 WFLV-Futsal-Liga 2007/08 beim UFC Münster

Futsalwettbewerb in Deutschland
Futsalveranstaltung 2007
Futsalveranstaltung 2008
Sportsaison 2007/08